Kings County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:

 Kings County (Kalifornie) – okres státu Kalifornie
 Kings County (New York) – okres státu New York

Kanada 
 Kings County (Nové Skotsko) – okres provincie Nové Skotsko